Molekulska formula -{C30H54}- se može odnositi na:

 Damaran
 Kukurbitan
 Dinosteran
 Lanostan